Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Léon – Allier
 Saint-Léon – Alta Garonna
 Saint-Léon – Gironda
 Saint-Léon – Lot e Garonna